Municipio de York puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de York (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Lonoke.
 Municipio de York (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Benson.
 Municipio de York (condado de Day, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Day.
 Municipio de York (condado de Hand, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hand.
 Municipio de York (condado de Carroll, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Carroll.
 Municipio de York (condado de Clark, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Clark.
 Municipio de York (condado de DuPage, Illinois), un municipio ubicado en el condado de DuPage.
 Municipio de York (condado de Benton, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Benton.
 Municipio de York (condado de Dearborn, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Dearborn.
 Municipio de York (condado de Elkhart, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Elkhart.
 Municipio de York (condado de Noble, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Noble.
 Municipio de York (condado de Steuben, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Steuben.
 Municipio de York (condado de Switzerland, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Switzerland.
 Municipio de York (condado de Iowa, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Iowa.
 Municipio de York (condado de Pottawattamie, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Pottawattamie.
 Municipio de York (condado de Tama, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Tama.
 Municipio de York (condado de Stafford, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Stafford.
 Municipio de York (condado de Washtenaw, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Washtenaw.
 Municipio de York (condado de Fillmore, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Fillmore.
 Municipio de York (condado de Putnam, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Putnam.
 Municipio de York (condado de Athens, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Athens.
 Municipio de York (condado de Belmont, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Belmont.
 Municipio de York (condado de Darke, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Darke.
 Municipio de York (condado de Fulton, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Fulton.
 Municipio de York (condado de Medina, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Medina.
 Municipio de York (condado de Morgan, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Morgan.
 Municipio de York (condado de Sandusky, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Sandusky.
 Municipio de York (condado de Tuscarawas, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Tuscarawas.
 Municipio de York (condado de Union, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Union.
 Municipio de York (condado de Van Wert, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Van Wert.
 Municipio de York (Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de York.